Parapua (geslacht), geslacht van spinnen uit de familie Micropholcommatidae
Parapuã, gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo